A 2001-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Anglia volt, melyet április 22. és május 6. között rendeztek. A tornát Spanyolország nyerte, miután a döntőben Fernando Torres tizenegyesből szerzett góljával 1-0 arányban legyőzte Franciaország együttesét. Az első három válogatott (Spanyolország, Franciaország és Horvátország) részvételi jogot szerzett a 2001-es U17-es labdarúgó-világbajnokságra.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16